Министерството на енергетиката и горивата (МЕГ) е историческо министерство в България, съществувало в периода 1966 – 1971 година.

История 
Създадено е с указ № 538 на 30 юни 1966, като комитета по енергетиката и горивата е преименуван на министерство на енергетиката и горивата. Сред задачите на министерството са ръководство и организация на въглищната и енергийната промишленост в страната, контрол и наблюдение на енергийните съоръжения и други.

Закрито е на 9 юли 1971 г., като негов приемник става министерството на тежката промишленост

Списък

Министри на енергетиката и горивата 1966 – 1971

Бележки 

енергетиката и горивата
История на България (1945 – 1989)